Гриньон - названия населённых пунктов в Испании и Франции, имеющие различное написание на соответствующих языках:

Коммуны Франции 

 Гриньон (Кот-д’Ор)
 Гриньон (Савойя)

Муниципалитеты Испании 

 Гриньон (Испания)